Cet article présente le parcours maghrébin du Club africain, club omnisports tunisien basé à Tunis, soit les différentes campagnes maghrébines réalisées par le club. Depuis sa fondation en 1920, le Club africain a participé :
 trois fois à la Coupe du Maghreb des clubs champions (trois titres) ;
 quatre fois à la Coupe du Maghreb des vainqueurs de coupe (un titre) ;
 deux fois à la Coupe nord-africaine des clubs champions (deux titres).

Mise à jour le

Coupe nord-africaine des clubs champions 
Coupe nord-africaine des clubs champions 2008 : Vainqueur

Coupe nord-africaine des clubs champions 2010 : Vainqueur

Coupe nord-africaine des clubs champions 2015 :

Coupe du Maghreb des vainqueurs de coupe 
Coupe du Maghreb des vainqueurs de coupe 1969 : Troisième

Coupe du Maghreb des vainqueurs de coupe 1970 : Vainqueur

Coupe du Maghreb des vainqueurs de coupe 1971 : Finaliste

Coupe du Maghreb des vainqueurs de coupe 1972 : Finaliste

Coupe du Maghreb des clubs champions 
Coupe du Maghreb des clubs champions 1974 : Vainqueur

Coupe du Maghreb des clubs champions 1975 : Vainqueur

Coupe du Maghreb des clubs champions 1976 : Vainqueur

Club africain (football)